«El Rey» puede referirse a:

 Rey, pieza de ajedrez.
 El Rey, sitio arqueológico de la cultura maya ubicado en Cancún, Quintana Roo.
 Parque nacional El Rey, en Salta, Argentina.
 El rey, un nombre común del ave Tachuris rubrigastra.
 El Rey, canción mexicana compuesta por José Alfredo Jiménez.

Cine y televisión
 El rey (2004), película colombiana dirigida por José Antonio Dorado.
 El Rey (2014), miniserie de televisión española.
 La película del rey (1986), película argentina dirigida por Carlos Sorín.
 El rey (1976), película mexicana dirigida por Mario Hernández.
 El rey, película de 2019.